Aboim (Amarante), antigua freguesia del municipio de Amarante, en Portugal.
Aboim (Fafe), antigua freguesia del municipio de Fafe, en Portugal.